Мегалополис может означать:
 Мегалополис — агломерация городов, слияние городов.
 Мегалополис (город) — малый город в Греции.
 Мегалополис (дим) — община (дим) в Греции.
 Мегалополис (угольный разрез)
 Мегалополис (фильм) — будущий фильм Фрэнсиса Форда Копполы.